Miejscowości w Polsce
 Truskolasy – wieś w woj. śląskim, w pow. kłobuckim, w gminie Wręczyca Wielka
 Truskolasy – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Sadowie

 Zobacz też
 Truskolasy-Lachy, Truskolasy-Niwisko, Truskolasy-Olszyna, Truskolasy-Wola
 Stare Truskolasy